«Клинки охотника» (англ. The Hunter’s Blades) — книжная трилогия Роберта Сальваторе в жанре фэнтези, действие которой происходит в вымышленной вселенной Forgotten Realms. Серия состоит из трех романов («Тысяча орков», «Одинокий эльф», «Два меча») и дополняется одним рассказом «Друзья познают в беде» («Comrades at Odds»). Трилогия входит в цикл романов о Дриззте До’Урдене, хронологически является пятой серией цикла. Общий тираж трех книг на русском языке — 81000 экземпляров.

Действие книг разворачивается в Серебряных Пределах в 1370—1371 годах по Летоисчислению Долины. Главными персонажами по-прежнему являются дроу-следопыт Дриззт и его друзья — Бренор, Кэтти-бри, Вульфгар и Реджис. В основе сюжета — война с племенами орков, объединенных под властью Обольда Многострельного, а также чувства и отношения главных героев.

Тысяча орков (The Thousand Orcs, 2003) 
Действие романа происходит в 1370 году по Летоисчислению Долины. Оркский король Обальд Многострельный, обладающий незаурядным умом и политическим талантом, объединяет под своей властью разрозненный племена орков и заключает военный союз с Герти Орельсдоттр — правительницей народа ледяных великанов. Целью их союза является нападение на земли Серебряных Пределов, прежде всего дварфские города Мифрил Халл, Фелбарр и Мирабар. За спиной у Обальда и Герти плетут интриги четверо темных эльфов — Донния, Ад’нон, Тос’ун и Каэр’лик. Дроу-изгнанники не преследуют каких-либо определенных целей, они просто наслаждаются манипулированием и созданием хаоса.

Бренор Боевой Топор получает известие о смерти Гандалуга Боевого Топора, которому он 6 лет назад передал власть над Мифрил Халлом. Это значит, что Бренор должен покинуть Долину Ледяного Ветра и снова стать королём Мифрил Халла. Перед тем как принять бремя правления, Бренор хочет ещё поискать приключения и нарочно выбирает извилистую и долгую дорогу к своему городу, сильно отклонившись от первоначального маршрута. По пути дварфский король и его спутники посещают твердыни Фелбарр и Мирабар. Оказывается, что правители этих городов враждебно относятся к королю Бренору — с тех пор как Мифрил Халл начал экспортировать металлы и высококачественные изделия, благосостояние городов-конкурентов существенно снизилось.

Орки Обальда Многострельного при поддержке ледяных великанов устраивают набеги на деревни и поселки Серебряных Пределов и разбойничают на дорогах. С одной группой орков и великанов сталкивается отряд Бренора и побеждает в сражении. Дриззт узнает, что к действиям их врагов каким-то образом причастны темные эльфы. Спутники понимают, что происходящее — не просто набеги диких и разрозненных групп орков, что опасность, угрожающая Серебряным Пределам, очень велика. Такие же предчувствия посещают двух эльфов — Тарафиэля и Инновиндиль, которые давно тайно наблюдают за орками.

Король Бренор, его ближайшие друзья (Дриззт, Кэтти-бри, Вульфгар и Реджис) и небольшой отряд дварфов (основные силы Бренор отправил в Мифрил Халл ещё до первых столкновений с орками) останавливаются в укрепленном поселении под названием Низины. По наущению темных эльфов орки и великаны осаждают Низины. Жители города мужественно обороняются, но у врагов огромный численный перевес. Дриззт До’Урден ведет борьбу с орками, находясь за пределами городских стен, а его друзья и союзники — внутри. В одной из атак Бренор получает серьёзное ранение и долгое время находится между жизнью и смертью. В конце концов, орки прорывают оборону и захватывают Низины, но некоторым жителям удается выбраться из города и спастись, в том числе и друзьям следопыта. Но Дриззт об этом не знает. Найдя среди развалин и пепелищ шлем Бренора, дроу убеждается, что его друзья погибли, и в отчаянии может думать лишь о мести.

Ссылки 

 Информация на сайте Лаборатория Фантастики 
 Рецензия на книгу «Тысяча орков» 
 Рецензия на книгу «Одинокий эльф» 
 Рецензия на книгу «Два меча» 

Литература Forgotten Realms
Фэнтезийные книжные серии
Трилогии
Дзирт До'Урден
Дроу